Kazimierz I Łukasiewicz (1891–1940) – kapitan administracji Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Kazimierz II Łukasiewicz (ur. 1893) – podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, doktor medycyny, kawaler Krzyża Niepodległości, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Walecznych (dwukrotnie) i Złotego Krzyża Zasługi
 Kazimierz III Łukasiewicz (ur. 1894) – major taborów Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), dowódca 10 Dywizjonu Taborów
 Kazimierz Marian Łukasiewicz (ur. 1895) – major saperów Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, dowódca 1 Modlińskiego Batalionu Saperów

Przypisy

Bibliografia